Фрушка-Гора — топоним:
 Фрушка-Гора — гряда, изолированный кряж в Сербии.
 Фрушка-Гора — национальный парк в Сербии.

См. также 
 Фрушкогорские монастыри